VPS Vaasa, een Finse voetbalclub
 Virtual private server, een term uit de ICT